Carl Friedrich Fasch, compositore tedesco nato nel 1736
Johann Friedrich Fasch, compositore tedesco nato nel 1688